Sosnowskoje (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Sosnowskoje (Nischni Nowgorod), Siedlung städtischen Typs und Verwaltungszentrum des gleichnamigen Rajons in der Oblast Nischni Nowgorod

 Sosnowskoje (Brjansk), Dorf in der Oblast Brjansk
 Sosnowskoje (Nischni Nowgorod, Iljinski), Dorf in der Oblast Nischni Nowgorod, Rajon Gorodez, Landgemeinde Iljinski
 Sosnowskoje (Nischni Nowgorod, Sarubino), Dorf in der Oblast Nischni Nowgorod, Rajon Gorodez, Landgemeinde Sarubino
 Sosnowskoje (Kurgan), Dorf in der Oblast Kurgan
 Sosnowskoje (Omsk), Dorf in der Oblast Omsk
 Sosnowskoje (Swerdlowsk), Dorf in der Oblast Swerdlowsk

Siehe auch:
 Sosnowski (Begriffsklärungsseite)